Кендала — название населённых пунктов в Казахстане:
 Кендала — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Кендала (быв. Раздольное) — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Кендала (до 2021 г. — Горький) — село в Келесском районе Туркестанской области.